Delta science fiction är en science fiction-bokserie på svenska från Delta förlag som utkom åren 1972-1988. Vid starten bestod utgivningen av kända titlar som tidigare givits ut på svenska, till exempel Triffidernas uppror av John Wyndham och Mot nya världar av Arthur C. Clarke, men redan efter något år ökade takten på utgivningen och ändrades till att inbegripa utgivning av nyöversatta verk av science fiction-författare från framförallt det engelska språkområdet. Från bok nummer 54 i serien fick omslaget en karakteristisk gul grundfärg som sedan följde med som stilelement framgent, även om bokstorlek och band varierade i utformning. Flera av titlarna gavs även ut i biblioteksband och bidrog därför till en spridning av science fiction som litterär genre i Sverige. Utöver översatta verk och antologier (med titlarna Det hände i morgon 1-18) gavs även ut titlar av svenska författare, som Börje Crona, Sten Andersson och Dénis Lindbohm. Redaktör för bokserien var Sam J. Lundvall.

I serien förekom böcker av John Wyndham, A Bertram Chandler, A. E. van Vogt, Alfred Bester, Algis Budrys, André Carnerio, Arkadij & Boris Strugatskij, Arthur C. Clarke, Bernard Goorden, Bob Shaw, Brian Aldiss, Brian Stableford, Börje Crona, C. J. Cherryh, C. S. Lewis, C.S. Lewis, Carl Johan Holzhausen, Christopher Anvil, Clifford D. Simak, Cordwainer Smith, David S. Garnett, Dénis Lindbohm, Donald A. Wollheim, Edward Bellamy, Edward Hyams, Eric Frank Russell, Eric Simon & Reinhard Heinrich, Fred Saberhagen, Frederik Pohl, Fredric Brown, Fritz Leiber, George Zebrowski, Gianni Montanari, H. G. Wells, H. P. Lovecraft, Hal Clement, Harlan Ellison, Harry Harrison, Ilja Varsjavskij, Isaac Asimov, Jack Vance, James Blish, James Gunn, Jeremey Parnov & Michail Yemtsev, Joanna Russ, John Brunner, John Varley, John Wyndham, John Wyndham, Josev Nesvadba, Keith Roberts, Kilgore Trout, Kingsley Amis, Konrad Fialkowski, L. Ron Hubbard, Lao She, Mark Geston, Maxim Jakubowski, Michael Moorcock, Niels E. Nielsen, Olaf Stapledon, Paul van Herck, Péter Zsoldos, Philip Jose Farmer, Philip José Farmer, Philip K. Dick, Poul Anderson, Robert A. Heinlein, Robert Bloch, Robert Sheckley, Robert Silverberg, Ron Goulart, Sakyo Komatsu, Sam J. Lundwall, Shinichi Hoshi, Sten Andersson, Steve Sem-Sandberg, Tanith Lee, Thomas Page, Upton Sinclair, Ursula K. Le Guin och Vladimir Gakov.

Lista

Källor

Externa länkar 
 Serielagret
 Delta Science Fiction bloggen

Bokserier
Listor med anknytning till kultur
Science fiction-böcker
Svensk science fiction